Piret Pormeister (ur. 16 maja 1985 w Tallinie) – estońska biegaczka narciarska, brązowa medalistka mistrzostw świata młodzieżowców.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Piret Pormeister pojawiła się 12 stycznia 2002 roku, podczas zawodów Pucharu Kontynentalnego w Otepää, gdzie zajęła 23. miejsce w biegu na 5 km techniką klasyczną. W lutym 2004 roku wystąpiła na mistrzostwach świata juniorów w Stryn, zajmując między innymi dwunaste miejsce w sprincie stylem dowolnym. Na rozgrywanych rok później mistrzostwach świata juniorów w Rovaniemi w tej samej konkurencji stylem klasycznym była szósta. Ponadto podczas mistrzostw świata młodzieżowców w Tarvisio w 2007 roku zdobyła brązowy medal w sprincie techniką klasyczną.

W Pucharze Świata zadebiutowała 5 marca 2004 roku w Lahti, zajmując 56. miejsce w sprincie stylem dowolnym. Pierwsze pucharowe punkty zdobyła blisko trzy lata później - 28 stycznia 2007 roku Otepää była dwudziesta w sprincie klasykiem. Najlepsze wyniki osiągała w sezonie 2006/2007, który ukończyła na 90. miejscu w klasyfikacji generalnej.

Kilkakrotnie startowała na mistrzostwach świata, najlepszy indywidualny wynik osiągając podczas MŚ w Sapporo w 2007 roku, gdzie zajęła 31. miejsce w sprincie stylem klasycznym. Cztery lata później, podczas mistrzostw świata w Oslo była jedenasta w sprincie drużynowym. Wzięła również udział w igrzyskach olimpijskich w Turynie, zajmując 54. miejsce w sprincie stylem dowolnym, siedemnaste w sztafecie i piętnaste w sprincie drużynowym.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2006/2007: 90.
 sezon 2010/2011: 121.
 sezon 2011/2012: 100.

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata

Bibliografia 
 Profil na stronie FIS

Przypisy 

Estońscy biegacze narciarscy
Estońscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2006
Urodzeni w 1985